Artur / Przygody Artura (ang. Arthur, od 1996–2022) – kanadyjsko-amerykański serial animowany opowiadający o przygodach Artura – antropomorficznego mrównika. Serial był emitowany dawniej na TV4 i Smyk. Od maja 2016 serial emitowany jest na Polsat JimJam. W czerwcu 2018 roku ogłoszono, że Artur został przedłużony na cztery dodatkowe sezony, aż do sezonu 25, trwającego co najmniej do 2020 roku.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach mrównika imieniem Artur, który mieszka wraz z rodzicami i młodszą siostrą w mieście wesołych, antropomorficznych zwierzaków. Po zajęciach Artur, Binky, Buster, Francine i D.W. wyruszają na detektywistyczne wyprawy, szukając odpowiedzi na pytania.

Bohaterowie

Główni 
 Artur Read (ang. Arthur) – młody mrównik ciekawy świata. Główny bohater serii. Ma ok. 8 lat. Ma młodszą siostrę DW. Posiada skłonność do czytania książek i oglądania telewizji. Jego hobby to m.in.: gra na fortepianie, zabawa w detektywa i gry sportowe. Nosi żółty sweterek, białą koszulę i niebieskie jeansy. Nosi duże okulary. Jest najstarszym dzieckiem państwa Readów.
 Dora Winifred Read (DW) (pl. Mała Read) – mały mrównik. Młodsza siostra Artura. Ma ok. 4 lat. Zwykle jest przez wszystkich nazywana DW, ponieważ twierdzi, że jej imię jest zbyt długie. Lubi wpędzać Artura w kłopoty, ale mimo to odnosi się do Artura z szacunkiem jako do starszego brata. Nosi białą koszulę z długim rękawem, jeansową sukienkę i zielone buty.
 Buster Baxter – młody królik. Najlepszy przyjaciel Artura. Chodzi z nim do tej samej klasy. Ma ok. 8 lat. Jest postacią miłą i wesołą. Lubi oglądać telewizję, a zwłaszcza filmy fantastyczne. Lubi też grać na tubie. Jego hobby to kolekcjonowanie zgniłego jedzenia najczęściej starych marchewek. Ma obsesję na punkcie życia pozaziemskiego. Na początku 2 serii wyjechał na długie wakacje i powrócił dopiero pod koniec serii 3. Najprawdopodobniej cierpi na astmę.
 Francine Alice Frensky – przyjaciółka Artura z klasy. Ma ok. 8 lat. Lubi śpiewać, tańczyć i grać w gry sportowe. Jest najlepszym sportowcem w całej szkole. Zwykle chodzi ubrana na różowo. Jej najlepszą przyjaciółką jest Mary Alice Crosswire, którą nazywa Muffy. Uważa, że jest najbardziej znaną uczennicą w całej szkole.
 Mary Alice Crosswire (Muffy) – najlepsza przyjaciółka Francine Frensky, choć obie się różnią niemal we wszystkim. Ma ok. 8 lat. Jest najbogatszym dzieckiem w szkole. Często chwali się majątkiem swoich rodziców. Stara się zaimponować kolegom i koleżankom. Ma starszego brata o imieniu Chip. Nosi białą bluzę i ma dwa długie warkocze. Chodzi na lekcje tańca, jednak to nigdy nie zostało pokazane w serialu.
 Alan Powers Brain – mały niedźwiadek, jeden z kolegów Artura. Ma ok. 8 lat. Jest niezwykle łagodny. Marzy o swojej karierze piłkarskiej. Ma obsesję na punkcie szkoły, podobnie jak Sue Ellen. Nosi kremowe ubranko i koszulę z kołnierzem. Najprawdopodobniej jest leworęczny.
 Binky Barnes – mały buldog amerykański, jeden z kolegów Artura. Ma ok. 8 lat. W pierwszych seriach jest przedstawiony jako ktoś bezwzględny, w późniejszych seriach zyskuje łagodniejsze i przyjazne cechy. Lubi malować i rysować. Jest uczulony na orzeszki ziemne. Nosi pomarańczową koszulę z kołnierzem, niebieskie jeansy i pasek do spodni. W jednym z ostatnich odcinków 14 serii dowiadujemy się, że jego prawdziwe nazwisko to Shelley.
 Sue Ellen Armstrong – mała kocica, przyjaciółka Artura. Ma ok. 8 lat. Interesuje się sztuką i kulturą światową. To zainteresowanie pochodzi z tego, że jej ojciec jest dyplomatą. Jest biegła w sztukach walki i nie boi się większych od siebie, zwłaszcza Binky'ego. Lubi grać na saksofonie. Nosi turkusową sukienkę.
 Fern Walters – mały pies, przyjaciel Artura. Ma ok. 8 lat. Uwielbia czytać poematy znanych pisarzy. Marzy, by zostać detektywem, ponieważ ma detektywistyczne zdolności. Nosi żółtą koszulę, żółty mankiet i czerwone spodnie. W pierwszych seriach był nieśmiały. W następnych stać się bardziej społeczny i zaczął trzymać się bliżej Artura i jego kolegów.
 Prunella Deegan – przyjaciółka Artura. Mimo że ma 9 lat, chodzi do tej samej klasy co Artur. Jest nieco pewna siebie, wścibska i denerwująca. Stale próbuje się dostosować do Artura i jego kolegów i koleżanek. Lubi wygrywać szkolne zawody i konkursy. Nosi niebieską sukienkę. Prunella po raz pierwszy wystąpiła w serii 4 i od tego czasu jest jedną z głównych bohaterów.

Drugoplanowi 
 George Lundgren – mały łoś, przyjaciel Artura. Ma ok. 8 lat.
 Jenna Morgan – przyjaciółka Artura. Ma ok. 8 lat.
 Jane Read – mama Artura i DW. Pracuje jako doradca podatkowy. Ma brązowe włosy, nosi różowy sweter i niebieskie jeansy. 
 David L. Read – tata Artura i DW. To on gotuje w domu. Nosi biały sweter i duży kapelusz, a gdy gotuje biały fartuch.
 Babcia Thora Read – babcia Artura i DW. Jest dobrą kucharką. Nosi niebieską bluzę i duże, żółte okulary.

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Smyk (Junior) 2002 (seria I i II, wersja lektorska)
 TV4 – 1 lipca 2002 – styczeń 2004 (serie od I do VI, wersja lektorska)
 Polsat JimJam – 1 maja 2016 – dziś (serie od początku, wersja dubbingowa)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1996
Seriale telewizyjne zakończone w 2022
Programy telewizji PBS
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji